Testa Grigia – montagna delle Alpi del Monte Rosa sul confine tra l'Italia e la Svizzera
 Testa Grigia – montagna delle Alpi Pennine tra la Val d'Ayas e la Val del Lys